Noordwolde (Friesland), een dorp in de gemeente Weststellingwerf (Friesland)
Noordwolde (De Friese Meren), een gebied in de gemeente De Friese Meren.
Noordwolde (Groningen), een dorp in de gemeente Het Hogeland (Groningen)